Золоту́хин — русская фамилия; имеет женскую форму Золотухина.

Известные носители

Золотухин 
 Золотухин, Александр Николаевич (1819—1885) — русский генерал, участник Крымской войны и русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Золотухин, Александр Николаевич (род. 1988) — российский кинорежиссёр и сценарист.
 Золотухин, Анатолий Петрович (род. 1944) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2001).
 
 
 Золотухин, Валентин Васильевич (1907—1976) — советский военный и политический деятель, генерал-лейтенант.
 Золотухин, Валерий Сергеевич (1941—2013) — советский и российский актёр театра и кино.
 Золотухин, Виктор Николаевич — генерал-майор ВС РФ, командир 117-го Московского пограничного отряда
 Золотухин, Виталий (род. 1970) — советский и туркменский футболист.
 
 Золотухин, Геннадий Евпатьевич (1934—2012) — специалист в области ядерных испытаний, вице-адмирал.
 Золотухин, Геннадий Иванович (1931—2008) —  советский и российский историк, музейный деятель.
 Золотухин, Георгий Иванович (1886—не ранее 1942) — русский и советский поэт, издатель, меценат.
 Золотухин, Григорий Сергеевич (1911—1988) — советский государственный и партийный деятель.
 Золотухин, Дмитрий Львович (род. 1958) — советский актёр.
 Золотухин, Евгений Валерьевич (1982—2001) — гранатомётчик, Герой Российской Федерации.
 
 Золотухин, Иоанн (в монашестве Иосиф; род. 1920) — архиерей Русской Древлеправославной церкви, управляющий Белорусской епархией.
 Золотухин, Лев Фёдорович (1926—1988) — советский актёр театра и кино.
 
 
 Золотухин, Олег Александрович (род. 1966) — российский пилот-любитель, спортсмен. Повторил подвиг А. П. Маресьева.
 Золотухин, Павел Дмитриевич (1907—1972) — советский инженер-судостроитель, лауреат Государственной премии СССР.
 Золотухин, Пётр Васильевич (1897—1968) — генерал-лейтенант, советский учёный, историк, ректор.

Золотухина

См. также 
 Золотуха, Савва Иванович
 Залотуха, Валерий Александрович